1. FC Lokomotive Leipzig is een Duitse voetbalclub uit Leipzig. De club is de onofficiële opvolger van de eerste Duitse kampioen VfB Leipzig. De club speelt in het Bruno-Plache-Stadion. De clubkleuren zijn blauw-geel.

Geschiedenis

Voorgangers 

VfB Leipzig werd in 1896 opgericht en werd een van de meeste succesvolle teams uit de vroege Duitse voetbalgeschiedenis. De club won het eerste Duitse Kampioenschap in 1903 en won later nog twee titels. De club werd ontbonden na de Tweede Wereldoorlog.

De oude spelers van VfB richtten SG Probstheida op dat op het terrein van VfB verder speelde. De nam werd later gewijzigd in BSG Erich Zeigner en in BSG Einheit Ost. Onder deze naam promoveerde de club naar de DDR-Oberliga in 1953. Na dit seizoen besloot de overheid om sportclubs op te richten met als doel een hoger niveau te bereiken. De clubs Einheit Ost en BSG Chemie Leipzig, die beiden in de Oberliga speelden werden ontbonden en vervangen door SC Rotation Leipzig en SC Lokomotive Leipzig. Beide clubs waren succesvol in de Oberliga en de derby die op 9 december 1956 tussen de clubs werd gespeeld is met 100.000 toeschouwers de drukstbezochte wedstrijd voor Duitse clubs aller tijden in een wedstrijd met inzet.

In 1963 fuseerden de clubs tot SC Leipzig om zo nog beter te kunnen presteren. De beste spelers van beide elftallen gingen voor SC spelen terwijl de andere spelers BSG Chemie nieuw leven inbliezen. De rivaliteit tussen de clubs bleef voortebestaan ook nu nog in de opvolgers Lokomotovive en Sachsen. Het plan mislukte enigszins want het was BSG Chemie, dat op voorhand bestempeld werd als rest van Leipzig dat met de titel aan de haal ging terwijl SC Leipzig derde werd. SC bereikte wel de bekerfinale die evenwel tegen SC Magdeburg verloren werd.

In 1965 werd besloten om de voetbalafdelingen van de sportclubs onafhankelijk te maken om ze zo nog meer prestatiegericht te maken. Er kwamen 10 FC's waaronder in Leipzig. De voetbalsectie van SC Leipzig werd op 20 januari 1966 onafhankelijk als 1. FC Lokomotive Leipzig.

Lokomotive Leipzig 
In 1966 werd 1. FC Lokomotive Leipzig opgericht. De club kreeg een bevoorrechte behandeling gedurende de periode in de DDR-Oberliga, toen een van de voetbalcentra van het land in Leipzig werd gevestigd. In 1966 won de club de International Football Cup. Het meest succesvolle decennium van de club tot dusver was de jaren 1980, toen de club driemaal de Oost-Duitse Beker won, en in 1987 de finale van de Europese Beker voor Bekerwinnaars bereikte, maar deze verloor van Ajax. Na de Duitse Hereniging kende de club enkele goede jaren, maar later kreeg men te maken met grote problemen, zowel op het veld als economisch. In 1991 nam de club de historische naam VfB Leipzig aan.

In december 2003 werd VfB Leipzig failliet verklaard. Fans van de club riepen op 10 december 2003 de oude club 1. FC Lokomotive Leipzig opnieuw in leven die de rol van VfB Leipzig overnam na de definitieve opheffing in juni 2004. In het eerste seizoen werd de club met enorme overmacht kampioen in de 3. Kreisklasse (het 11e en laagste niveau op dat moment in Duitsland). Het ambitie-niveau was duidelijk : snel terug naar (minimaal) de Oberliga, daar waar voorganger Vfb Leipzig in speelde. Door een fusie met een club die in de 7e klasse uitkwam kon de club snel een paar klassen overslaan. In de jaren daarna kon de club 3 keer achterelkaar promoveren om zo terug te keren in de Oberliga, die nu de 5e klasse was geworden. Na het seizoen 2011/12 profiteerde de club van de uitbreiding van de Regionalliga en promoveerde zo ondanks een middelmatige zesde plaats. In het eerste seizoen werd de club elfde, maar in 2014 volgde een degradatie. In 2016 promoveerde de club weer.
In het seizoen 2019/20 werd de club kampioen in de Regionalliga Nordost en speelde in de 'Relegation' tegen SC Verl. Na de 2-2 in Leipzig werd het 1-1 in Bielefeld waardoor SC Verl met de promotie naar de 3. Liga aan de haal ging.

De toeschouwersaantallen variëren normaal gesproken van 2.500 tot 5.000 tegen de grote teams. Op 2 september 2012 trok de stadsderby tegen RB Leipzig liefst 24.800 toeschouwers.

Eindklasseringen vanaf 1964 (grafiek)

Eindklasseringen

Recent

Erelijst 
Nationaal
Duits landskampioenschap: 1903, 1906, 1913
NOFV-Oberliga Süd: 2016
Tschammer-Pokal: 1936
FDGB-Pokal: 1957, 1976, 1981, 1986, 1987
Mitteldeutsche Fußball Meisterschaft: 1903, 1904, 1906, 1907, 1910, 1911, 1913, 1918, 1920, 1925, 1927

Internationaal
International Football Cup: 1966

In Europa 

1. FC Lokomotive Leipzig speelt sinds 1966 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Europacup II (5x)
1976/77, 1977/78, 1981/82, 1986/87, 1987/88
UEFA Cup (7x)
1973/74, 1978/79, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1988/89
Jaarbeursstedenbeker (3x)
1966/67, 1967/68, 1968/69

Bekende (oud-)spelers 

De navolgende voetballers kwamen als speler van 1. FC Lokomotive Leipzig uit voor een Europees vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Ronald Kreer degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van 1. FC Lokomotive Leipzig in totaal 65 keer uit voor het Oost-Duitse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe links 
 http://www.lok-leipzig.com/